Anthony Monn
 Egil Monn-Iversen (1928-2017), compositeur norvégien ;
  (* 1933, Coire)
 Georg Mathias Monn

Voir aussi 
 Mann
 Monna
 Monner
 Monnes
 Monnier